Die TECH Universidad Tecnológica ist eine private mexikanische Bildungsgruppe, die Fernunterricht anbietet. Ihr Hauptsitz befindet sich in Mexiko-Stadt, sie ist unter anderem in Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Geschichte 
Die TECH-Bildungsgruppe wurde 2015 von dem spanischen Unternehmen Tech Education Rights & Technologies SL gegründet, das als internationaler Zusammenschluss privater Universitäten organisiert ist, die ursprünglich in spanischsprachigen Ländern tätig waren.

Die Gruppe wurde TECH genannt, weil sie eine virtuelle Ausbildung anbietet. In ihren Anfängen war das Bildungsangebot der Einrichtung hauptsächlich auf die Gesundheitswissenschaften ausgerichtet. Später, zwischen 2017 und 2018, beschloss die Bildungsgruppe, ihre Wissensgebiete auf technologische Wissenschaften sowie Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auszuweiten und neue Fakultäten und Hochschulen zu gründen.

Im Jahr 2019 wurde die TECH Universidad Tecnológica vom mexikanischen Staat offiziell als Hochschuleinrichtung anerkannt und die ersten Doktoratsstudien, Bachelor- und Masterstudiengänge wurden eingerichtet.

Im Februar 2019 wurde die Fallmethode als Unterrichtsstrategie eingeführt. Ab 2020, im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, wurde der Fernunterricht als eine Alternative für die Bildung angesehen. Infolgedessen stiegen die Einschreibezahlen und auch die Zahl der Lehrkräfte mit mehr als 6000 Professoren.

Im Jahr 2022 erweiterte die Bildungsgruppe ihre Aktivitäten auf englischsprachige Länder und bietet die ersten Studiengänge in englischer Sprache an.

Im Februar 2022 unterzeichnete TECH eine mehrjährige Vereinbarung mit der National Basketball Association (NBA) und wurde damit zur offiziellen Online-Universität der NBA in Lateinamerika.

Konzept 
Die Bildungsgruppe ist derzeit in spanisch- und englischsprachigen Ländern tätig. An der TECH studieren fast 100.000 Studierende aus 112 Ländern. Darüber hinaus gibt es mehr als 500.000 internationale Absolventen.

Die Bildungsgruppe konzentriert sich auf die postgraduale Weiterbildung und die kontinuierliche Fortbildung. Das Studienangebot umfasst Masterstudiengänge und Fachdiplome in Zusammenarbeit mit der Universität CEU Cardenal Herrera in Valencia (Spanien) sowie Fortbildungsprogramme in Zusammenarbeit mit der Universität Panamericana (Mexiko).

Die Bildungsgruppe bietet auch Hochschulstudiengänge mit offizieller Gültigkeit (RVOE) des Mexikanischen Ministeriums für Öffentliche Bildung an. Insgesamt 18 Bachelor-Studiengänge, 67 Masterstudiengänge und 3 Doktorate.

Nach aktuellem Stand kann man an der TECH keine in Europa anerkannten akademischen Abschlüsse erwerben.

Rektoren 
 2018–2021: Pedro Navarro Illana
 seit 2021: Tere Guevara Navarro

Einzelnachweise 

Gegründet 2015
Universität in Mexiko
Bildung und Forschung in Mexiko-Stadt
Organisation (Mexiko-Stadt)